Даниловка () — село в Подоловском сельском совете, Барвенковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320485504. Население по переписи 2001 г. составляет 18 (12/6 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Даниловка находится на левом берегу реки Сухой Торец, на противоположном берегу сёла Благодатное и Подоловка.

В 4-х км находится железнодорожная станция Языково.

История 
 1812 — дата основания села.
 Ранее село входило в состав Даниловской волости Изюмского уезда и было родовым имением харьковской ветви дворян Данилевских, от которых получила название.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Известные люди 
 Данилевский Григорий Петрович — известный русский писатель, автор исторических романов, родился в 1829 г. в селе Даниловка.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник местного значения «Даниловский». Площадь 20,5 га. Размещен рядом с селом Даниловка. Хорошо сохранившиеся участки настоящих степей и засолённых сухих лугов с редкими для флоры Украины и Харьковщины видами и растительными группировками.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района